Nötö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nötö (Brändö, Åland),  (1 km²)
 Nötö (Föglö, Åland),  (3,7 km²)
 Nötö, Nagu, Åboland, 
 Nötö, Ingå, Nyland,

Sverige
Nötö, Döderhult,

Se även
Nötön